Ettenhausen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Ettenhausen an der Suhl, Ortsteil von Bad Salzungen, Thüringen
 Ettenhausen an der Nesse, Ortsteil  von Hörselberg-Hainich, Wartburgkreis, Thüringen
 Ettenhausen (Schleching), Ortsteil von Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ettenhausen (Schrozberg), Stadtteil und Dorf von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 Ettenhausen TG, Ort im Kanton Thurgau
 Ettenhausen ZH, Ort im Kanton Zürich

Siehe auch:
 Gut Ettenhausen in Bonn-Hoholz
 Talsperre Ettenhausen im Wartburgkreis, Thüringen